Піхальонок Олександр Олександрович (7 травня 1997, Донецьк, Україна) — український футболіст, центральний півзахисник клубу «Дніпро-1» та збірної України.
 Піхальонок Олександр Миколайович — відомий український футзаліст.